Ромри ():
 Ромри (Марна) — коммуна во Франции, департамент Марна.
 Ромри (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.